La route nationale 115 peut désigner :
 Route nationale 115 en France
 Route nationale 115 en Italie

Voir aussi